

Cinéma 
 The Cure est le titre original du film Charlot fait une cure (1917) ;
 The Cure est un film américain réalisé par Peter Horton (1995) ;
 , thriller américain de David Gould, sorti en 2014.

Musique 
 The Cure est un groupe de rock anglais formé en 1976 ;
 The Cure est un album du groupe éponyme, édité en 2004 ;
The Cure est une chanson de Lady Gaga sortie en 2017.